Hystrichophora (vlinders), geslacht van vlinders uit de familie van de bladrollers
Hystrichophora (planten), geslacht van planten uit de composietenfamilie